

Nom commun 
Le terme suc désigne notamment :
 le suc, liquide organique extrait d'une substance végétale ou animale ;
 le suc, piton volcanique caractéristique de la région du Velay et du haut Vivarais.

Toponymie 
 Suc-et-Sentenac, ancienne commune de l'Ariège.
 Le mot se retrouve dans le nom de nombreux sommets volcaniques des monts du Velay.

Homonymie